Slide Mountain est le nom de plusieurs montagnes des États-Unis:
Slide Mountain (Alaska)
Slide Mountain (Arizona)
Slide Mountain (comté de Los Angeles, Californie)
Slide Mountain (comté de Mono, Californie)
Slide Mountain (comté de Tuolumne, Californie)
Slide Mountain (comté de Grand, Colorado)
Slide Mountain (comté de Hinsdale, Colorado)
Slide Mountain (comté de Huerfano, Colorado)
Slide Mountain (comté de Moffat, Colorado)
Slide Mountain (Idaho)
Slide Mountain (Maine)
Slide Mountain (Montana)
Slide Mountain (Nevada)
Slide Mountain (comté d'Essex, New York)-1
Slide Mountain (comté d'Essex, New York)-2
Slide Mountain (comté d'Ulster, New York)
Slide Mountain (comté de Warren, New York)
Slide Mountain (comté de Clackamas, Oregon)
Slide Mountain (comté de Grant, Oregon)
Slide Mountain (comté de Lake, Oregon)
Slide Mountain (comté de Wheeler, Oregon)
Slide Mountain (comté de Yamhill, Oregon)
Slide Mountain (Pennsylvanie)
Slide Mountain (comté dePierce, Washington)
Slide Mountain (comté de Whatcom, Washington)
Slide Mountain (Wyoming)